Antonio López-Istúriz White (1970-), homme politique espagnol et député européen ;
 Aristóbulo Istúriz Almeida (1946-2021), enseignant et homme d'État vénézuélien ;
 Emilia Chapellín Istúriz (1858-1893), religieuse vénézuélienne (Emilia de San José), vénérable catholique.
 Francisco Javier de Istúriz (1790-1871), homme politique et diplomate espagnol ;
 Jaime Mateu Istúriz (1971-), homme politique espagnol.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique